Ю́рино — упразднённая деревня в Даниловском районе Ярославской области России. 

Находилась на территории Ермаковского сельского округа (ранее — Ермаковского сельсовета) и Даниловского сельского поселения.

География 
Расположена была на реке Ушлонка, в 34 км к северо-западу от города Данилова, в 4 км от автомобильной дороги Череповец — Данилов.

История 
Упразднена в 2000 году.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Даниловского района (Ярославская область)